Cecil kan bland annat syfta på:

 Cecil Harvey – den uppdiktade huvudpersonen i Final Fantasy IV
 Cecil (restaurang) – en nedlagd restaurang i Stockholm

Personer
 William Cecil, 1:e baron Burghley (1521–1598), en engelsk politiker,
 Robert Cecil, 1:e earl av Salisbury (1563–1612, en engelsk statsman
 Robert Cecil, 1:e viscount Cecil av Chelwood (1864–1958), en brittisk advokat, parlamentsledamot och minister